Национальная лига 1961/1962 () — 4-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 26 августа 1961 года и закончился 18 июня 1962 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Переходный турнир

Ссылки 
 Статистика сезона на angelfire.com
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1961/1962
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1961 году
Спорт в Турции в 1962 году